Fuerza Terrestre puede referirse a:

: Fuerza Terrestre del Ejército de Tierra de España, FUTER.
: Fuerza Terrestre de Autodefensa de Japón en japonés , en inglés: Japan Ground Self-Defense Force, JGSDF.
: Fuerza Terrestre antigua denominación del actual Componente Terrestre del Ejército Belga, en francés: Composante terre, en neerlandés: Landcomponent.